DJ Bobo (Петер Рене Бауманн , 5 січня 1968, Швейцарія) — швейцарський музикант, співак, продюсер. Він продав 14 мільйонів записів по всьому світу і випустив 10 студійних альбомів, а також кілька збірок, які включали у переробленому форматі його попередні хіти. DJ BoBo випустив 34 сингли на сьогоднішній день, деякі з яких були нагорі чартів, і не тільки в німецькомовних країнах, але також і на інших європейських територіях.
У період з 1992 по 2007 рік 27 його пісень очолювали чарти в Швейцарії та Німеччині, та 10 разів отримував премію World Music Awards, ставши найуспішнішим швейцарським співаком. Учасник кокурсу Євробачення 2007.

Біографія 

Петер Рене Бауманн народився 5 січня 1968 року. Через два роки після народження його мати Рут Бауманн (родом зі Швейцарії) та батько італієць Луїджі Чіпріано розлучилися. Рене любив у дитинстві грати в футбол, захоплювався брейкденсом, хіп-​​хопом.
Закінчивши школу, Рене вступив в кулінарний технікум, проте незабаром покинув навчання.
У 1984 році почав займатися музикою. Псевдонім DJ Bobo він узяв в тому ж році. З 1985 року DJ Bobo працює в клубі Don Paco ді-джеєм. Через рік він займає 2 місце в швейцарському чемпіонаті диск-жокеїв. Перший власний сингл «I Love You» був випущений в 1989 році. Хіт «Somebody Dance With Me», випущений в листопаді 1992 року, досяг першої позиції в швейцарських чартах. DJ Bobo став першим швейцарським артистом, що зайняв перший рядок у чарті рідної країни за останні 16 років. У 1993 році вийшов перший альбом виконавця - «Dance With Me», котрий отримав статус платинового.

Дискографія

Студійні альбоми

Compilation albums

Сингли

Примітки

Посилання 

 
 Повна дискографія DJ Bobo 
 DJ Bobo на Всесвітня продовольча програма
 Інформація про DJ BoBo 
 Офіційний російський сайт DJ BoBo

Швейцарські музиканти
Швейцарські співаки
Учасники Євробачення 2007
Представники Швейцарії на Євробаченні